

Codici 
 ONO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Ontario (Oregon), Stati Uniti d'America
 ono – codice ISO 639-3 della lingua onondaga

Geografia 
Ono
 Ono – villaggio francese della collettività d'oltremare Wallis e Futuna
 Ono – comune giapponese della prefettura di Fukushima
 Ono – città giapponese della prefettura di Hyōgo
 Ono San Pietro – comune italiano della provincia di Brescia in Lombardia

Ōno
 Ōno  – città giapponese della prefettura di Fukui
 Ōno  – città giapponese della prefettura di Gifu
 Ōno  – città giapponese della prefettura di Hiroshima
 Ōno  – città giapponese della prefettura di Hokkaidō
 Ōno  – fiume giapponese nella prefettura di Ōita
 Distretto di Ōno  – distretto giapponese nella prefettura di Gifu

Persone

Ono
 Daisuke Ono (1978) – doppiatore giapponese
 Fuyumi Ono (1960) – scrittrice giapponese
 Hiroki Ono (1992) – pilota motociclistico giapponese
 Jirō Ono (1925) – cuoco giapponese
 Kazushi Ono (1960) – direttore d'orchestra giapponese
 Ken Ono (1968) – matematico statunitense 
 Kenshō Ono (1989) – attore, doppiatore e cantante giapponese 
 Kiyoko Ono (1936) – ex ginnasta giapponese
 Lisa Ono (1962) – cantante e chitarrista brasiliana
 Natsume Ono (1977) – fumettista giapponese
 Shinji Ono (1979) – calciatore giapponese
 Takashi Ono (1931) – ex ginnasta giapponese
 Yūji Ono (1992) – calciatore giapponese
 Yūki Ono (1984) – doppiatore giapponese
 Yōko Ono (1933) – artista, musicista e cantautrice giapponese

Ōno
 Harutaka Ōno (1978) – ex calciatore giapponese
 Kana Ōno (1992) – pallavolista giapponese
 Katsuo Ōno (1939) – compositore giapponese
 Kazuo Ōno (1906-2010) – danzatore giapponese
 Kazunari Ōno (1989) – calciatore giapponese
 Masao Ōno (1923-2001) – calciatore giapponese
 Shinobu Ōno (1984) – calciatrice giapponese
 Shōhei Ōno (1992) – judoka giapponese
 Shunzō Ōno (1965) – ex calciatore giapponese
 Taiichi Ōno (1912-1990) – ingegnere giapponese
 Takeshi Ōno (1944) – ex calciatore giapponese
 Yūji Ōno (1941) – musicista, compositore e pianista giapponese

Altro 
 Ono – film del 2004 di Małgorzata Szumowska
 Ono – film del 1989 diretto da Sergej Ovčarov
 Ono – stazione della metropolitana di Kyoto in Giappone